Candela kan syfta på:

 Candela – SI-enheten för ljusstyrka
 Candela (musikgrupp) –  ett tidigare dansband i Vejbystrand i Sverige
 Candela (båt) - elbärplansbåt
M/S Candela – arbetsfartyg inom Sjöfartsverket

Geografi

Italien 

 Candela, Apulien, kommun, Apulien, Provincia di Foggia,

Mexiko 

 Candela, Mexiko, ort, Coahuila, 
 Candela (kommun), Coahuila, 

Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar